Campionatul European de Scrimă pentru tineret (în ) este o competiție internaționale de scrimă organizată de Confederația Europeană de Scrimă pentru trăgători sub 23 de ani, a nu se confunda cu Campionatul European de Scrimă pentru juniori pentru trăgători sub 20 de ani.

Lista edițiilor

 2008:  Monza
 2009:  Debrețin
 2010:  Gdańsk
 2011:  Kazan
 2012:  Bratislava
 2013:  Toruń
 2014:  Tbilisi
 2015:  Vicenza
 2016:  Plovdiv
 2017:  Minsk
 2018:  Yerevan
 2019:  Plovdiv
 2022:  Tallinn
 2023:

Resulto
2010 to 2022: https://www.eurofencing.info/competitions/u23

 2008 ?
 2009 ?
 2010 https://www.eurofencing.info/competitions/u23/case:competitions/tournamentId:71
 2011 https://www.eurofencing.info/competitions/u23/case:competitions/tournamentId:73
 2012 https://www.eurofencing.info/competitions/u23/case:competitions/tournamentId:164
 2013 https://www.the-sports.org/fencing-european-u-23-championships-2013-medals-epa47033.html
 2014 https://ro.wikipedia.org/wiki/Campionatul_European_de_Scrim%C4%83_pentru_tineret_din_2014
 2015 https://www.the-sports.org/fencing-european-u-23-championships-2015-medals-epa60980.html
 2016 https://ro.wikipedia.org/wiki/Campionatul_European_de_Scrim%C4%83_pentru_tineret_din_2016
 2017 https://allsportdb.com/Events/2017-European-Fencing-Championships-U-23-4662
 2018 https://www.the-sports.org/fencing-european-u-23-championships-2018-medals-epa84319.html
 2019 https://www.the-sports.org/fencing-european-u-23-championships-2019-medals-epa93634.html
 2022 https://www.the-sports.org/fencing-european-u-23-championships-2022-medals-epa122505.html

2020 , 2021 : -

Medals

Clasament pe medalii (2013)

Clasament pe medalii (2014)

Clasament pe medalii (2015)

Clasament pe medalii (2016)

Clasament pe medalii (2017)

Clasament pe medalii (2018)

Clasament pe medalii (2019

Clasament pe medalii (2022)

Legături externe
 Confederația Europeană de Scrimă